Caracoles ist

 der Plural des spanischen Wortes Caracol; siehe Caracol (Begriffsklärung) für dessen Bedeutungen
eine Form des Flamenco, siehe Caracoles (Flamenco)
ein Fluss in Uruguay, siehe Arroyo Caracoles
 ein bekanntes Bergbaugebiet in der chilenischen Sierra Gorda (Región de Antofagasta), siehe Caracoles (Antofagasta) 
 ein englischsprechendes Volk von Kreolen im nördlichen Honduras, siehe Caracoles (Volk) 
 als Casa de los Caracoles ein besonderes Bauwerk in der mexikanischen Ruinenstätte Chichén Itzá
 eine traditionelle spanische Tapa